Huidong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingshan (häradshuvudort), Guangdong, 
 Huidong, Sichuan, härad i Liangshans autonoma prefektur , Sichuan-provinsen 
 Huidong, Huizhou, härad i Guangdong-provinsen 

Robotskapade Kinaförgreningar